Окерблад () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Окерблад, Давид (1763—1819) — шведский дипломат и востоковед, ученик Сильвестра де Саси.
 Окерблад, Никлас (род. 1983) — шведский композитор и художник.